Szervezetek Kádár Zalán Márton
 Birmingham Small Arms Company
 Botanical Society of America
 Boy Scouts of America
 Business Software Alliance

Gyógyszergyártás
 Bovine serum albumin
Táplálkozástudomány
 Testfelület számítás {Body Surface Area}